Mzyki (powiat myszkowski) – wieś w woj. śląskim, w pow. myszkowskim, w gminie Koziegłowy.
 Mzyki (powiat lubliniecki) – wieś w woj. śląskim, w pow. lublinieckim, w gminie Woźniki.